Lužany può riferirsi a diversi toponimi:

Lužany, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Lužany, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Lužany, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové

Lužany, comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra

Lužany, comune dell'Oblast' di Černivci